Les termes Myrobolan ou myrobalan  peuvent faire référence aussi bien à différentes espèces d'arbres qu'à des fruits.

Arbre 

 le Myrobolan ou Prunier myrobolan - Prunus cerasifera (Rosacées), un prunier sauvage qui sert souvent de porte-greffe
 le Prunier myrobolan noir - Prunus cerasifera 'Nigra'
 le Myrobolan bellerique - Terminalia belerica (Combretacées)
 le Myrobolan d'Égypte - Balanites aegyptiaca (Zygophyllacées)
 le Myrobolan noir - Terminalia chebula (Combretacées)
 le Myrobolan ou Amla - Phyllanthus emblica (Phyllanthacées)

Fruit 
 Myrobolan, nom donné anciennement à des drupes ou fruits secs qui entraient dans des préparations officinales, tous ayant un peu la forme d'une prune, astringents et légèrement purgatifs, qui poussent sur des arbres de diverses familles botaniques :
 myrobolan citrin, fruit de Terminalia citrina
 myrobolan chébule, fruit de Terminalia chebula, appelé aussi, avant maturité, myrobolan indien ou indique
 myrobolan belleric ou belliric, fruit de Terminalia bellerica
 myrobolan emblic, fruit de Phyllanthus emblica
 myrobolan d'Amérique, fruit de Chrysobalanus icaco (Chrysobalanacées)
 myrobolan monbin ou mombin, fruit de Spondias mombin (Anacardiacées)
 myrobolan d'Égypte, fruit de Balanites aegyptiaca
 Myrobolan, nom donné par analogie au fruit du Badamier

Notes et références 

Fruit alimentaire
Nom de plante ambigu